El nombre José Nieto puede referirse a:
 el actor español José Nieto (1902-1982)
 el compositor español José Nieto (n. 1942)